Chiesa di San Juan el Real a Calatayud
Chiesa di San Juan el Real a Oviedo